De Beijer (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht
De Beyer, een Nederlands adellijk geslacht
Jan de Beijer, Nederlands tekenaar van stads- en dorpsgezichten uit de 18e eeuw